Cantueso hace referencia a varios artículos:

Bebida
Cantueso (licor), bebida espirituosa típica de la provincia de Alicante, en especial de la ciudad de Elche;

Botánica
 La hierba Thymus moroderi, cantueso murciano o tomillo alicantino, a partir de cuya maceración se elabora el licor;
 La hierba Lavandula stoechas, cantueso menor, arbusto común en la península ibérica.
 El nombre común de la planta Lavandula dentata.
 El nombre común de la planta Lavandula stoechas.
 El nombre común de la planta Lavandula multifida.
 Cantueso verde, varias plantas;